Борис Рапопорт:
 Рапопорт, Борис Завельевич (род. 1946) — советский футболист и российский тренер.
 Рапопорт, Борис Менделевич (1939—2004) — советский и российский художник-экспрессионист.
 Рапопорт, Борис Наумович (1922—2009) — советский и украинский художник-пейзажист.